Kabūdarāhang kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kabūdarāhang (kommunhuvudort i Iran), Hamadan, 
 Shahrestān-e Kabūdarāhang, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar